Königshain (Görlitz), une commune de Saxe, Allemagne
 Königshain-Wiederau, une commune de Saxe, Allemagne